US Open 2009 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2009 (tennis, mannen)
 US Open 2009 (tennis, vrouwen)
 US Open 2009 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2009 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2009 (tennis, gemengddubbel)

 US Open 2009 (golf) - een golftoernooi